Фру́мкин и Фру́мкина — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители

А 
 Фрумкин, Александр Наумович (1895—1976) — советский физикохимик, организатор науки, автор основополагающих работ в современной электрохимии; основоположник электрохимической кинетики,  создатель советской электрохимической школы.
 Фрумкин, Анатолий Павлович (1897—1962) — советский уролог, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.

Б

Г 
 Фрумкин, Гешель (1896—1974) — израильский общественный и государственный деятель.
 Фрумкин, Григорий Моисеевич (1932—2014) — советский и российский телевизионный журналист, сценарист, литератор, поэт.

И, К, М, Н, Я 
 Фрумкин, Исраэль Дов (1850—1914) — еврейский журналист, переводчик и общественный деятель.
 Фрумкин, Константин Григорьевич (род. 1970) — российский журналист, философ и культуролог.
 Фрумкин, Моисей Ильич (1878—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Фрумкин, Наум Соломонович (1905—1998) — советский военный разведчик, полковник.



См. также